Holger Hansen henviser til flere artikler:
 Holger Hansen (arkivar) (1864-1938), dansk landsarkivar
 Holger Hansen (bokser), en dansk professionel bokser, der var aktiv i årene 1905-21
 Holger "Fællessanger" Hansen, (1894-1965) dansk sanger
 Holger Hansen (idrætsmand) (1912-1989), dansk idrætsmand
 Holger Hansen (politiker) (1929-2015), dansk politiker og tidligere miljøminister
 Holger Hansen (forfatter) (1932-2010), dansk forfatter
 Holger Juul Hansen (1924-2013), dansk skuespiller